Гребіне́цький (Гребенецький) — українське прізвище.

Відомі носії:
 Гребінецька Марія Зіновіївна (Гребенецька, * 1883, Київщина — † 1971, Нью-Йорк) — українська актриса і співачка (лірико-драматичне сопрано). Відома за виступами в Театрі Миколи Садовського, в Одеській опері, Театрі товариства «Руська бесіда» у Львові.
 Гребінецький Михайло (Гребенецький, * 1887, Київщина — † 26 червня 1943, Нью-Йорк) — український співак (низький бас). Відомий за виступами в Українській хоровій капелі Олександра Кошиця і в Українському національному квартеті (США). Брат Марії Гребінецької.
 Гребенецький Олександр Зиновійович (* 1874, с. Фурси Білоцерківського району Київської області — † 1937, Марійська АРСР) — учитель і помічник завідувача 1-ї Київської трудової школи ім. Т. Г. Шевченка, співробітник Академії Наук у Києві. Розстріляний у роки сталінського терору 8 грудня 1937 (Процес Спілки визволення України).
 Гребенецький Микола Зиновійович (* 1871, с. Михайлівка Київської області — † 1938, Биківня) — священик Покровського кафедрального собору (Київ). Заарештований і репресований 1938 року. Реабілітований 1989 року.
 Гребенецький Іван Зиновійович — співак (бас), семінарист, учасник концертної подорожі хору М. В. Лисенка в 1902 році.
 Гребенецький Олекса — співак (бас), семінарист, учасник хору М. В. Лисенка.
 Гребінецький Петро — настоятель Покровської церкви в селі Макіївка Білоцерківського району Київщини в період з 1892 і щонайменше до середини 1910-х років.